Ulica Kanonia w Warszawie
 Ulica Kanonia we Wrocławiu

Kanonia